Новая Заря или Новая заря — многозначное словосочетание.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Новая Заря — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Новая Заря — агрогородок в Чашникском районе Витебской области.

Россия 
 Новая Заря — село в Тальменском районе Алтайского края.
 Новая Заря — хутор в Шебекинском районе Белгородской области.
 Новая Заря — посёлок в Камешковском районе Владимирской области.
 Новая Заря — село в Ононском районе Забайкальского края.
 Новая Заря — деревня в Краснозоренском районе Орловской области.
 Новая Заря — село в Новодеревеньковском районе Орловской области.
 Новая Заря — посёлок в Белинском районе Пензенской области.
 Новая Заря — посёлок в Лунинском районе Пензенской области.
 Новая Заря — посёлок в Серовском районе Свердловской области.
 Новая Заря — село в Серовском районе Свердловской области.
 Новая Заря — деревня в Кизнерском районе Удмуртии.

Украина 
 Новая Заря — село в Криворожском районе Днепропетровской области.
 Новая Заря — село в Криворожском районе Днепропетровской области.
 Новая Заря — село в Херсонском районе Херсонской области.

Другое 
 Новая Заря — улица в Москве.
 Новая Заря — станция Свердловской железной дороги.
 «Новая заря» — парфюмерная фабрика.
 «Новая Заря» — газета, издававшаяся в Вильно в 1905—1906 гг.
 «Новая Заря» — газета, издававшаяся в Сан-Франциско в 1928—1972 гг.
 «Новая заря» — песня Олега Газманова.

См. также 
 Новозарянский

Примечания